Herewald est un nom vieil-anglais composé des éléments  « armée » et  « gouverner ».
  (mort entre 766 et 774) est évêque de Sherborne au .
 Herewald (mort en 1104 ou 1107) est évêque de Llandaff au .

Voir aussi 

 

Anthroponyme anglo-saxon